Jovan Popović (1905-1952), écrivain et poète serbe ;
 Jovan Popović (1810-1864), peintre serbe ;
 Jovan Popović, rameur d'aviron.